Sanz puede referirse a:

 Sanz (apellido), apellido patronímico español.
 Islote de Sanz islote filipino situado en el grupo de Balábac.
 Uno de los nombres con la que es conocida la planta Salix alba.
 Uno de los nombres con la que es conocida la planta Salix atrocinerea.
 Uno de los nombres con la que es conocida la planta Salix pedicellata.